Kris steht für:
 Kris, asiatischer Dolch
 Kris (Name), Vor, Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Kris (Film), Film von Ingmar Bergman von 1946

Siehe auch:
 Kriss
 Kries
 Gris
 Cris
 Criss
 Chris